Prins Hendriklaan 1 (Baarn)
 Prins Hendriklaan 1 (Bergen)